Європейські дні - відповідні тематичні дні, які офіційно встановлено Європейським союзом та які відзначаються країнами-членами ЄС та іншими країнами.
Мета встановлення цих днів – відзначення видатних подій чи консолідація зацікавлених інститутів громадянського суспільства на важливих проблемах.

День Європи

 
День Європи або Європейський день (), який офіційно встановлено Європейським союзом, що відзначається 9 травня та є щорічним святом миру та єдності в Європі.

Європейські дні спадщини

Європейські дні спадщини () відзначаються щорічно протягом вересня-жовтня в різні дні в різних країнах. 
Тема Днів 2017: Спадщина та природа: краєвид можливостей ().

День захисту даних

День захисту даних () започаткований у 2006 році Радою Європи. Він щорічно відзначається 28 січня, в день, коли Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних (Конвенція № 108)  була відкрита для підписання. День захисту даних сьогодні відзначається у всьому світі та називається Днем захисту конфіденційності за межами Європи.

Європейський день пожертвування та трансплантації органів
Європейський день пожертвування та трансплантації органів () відзначаються з 1996 року в різних країнах щорічно у вересні-жовтні. 
Тема Дня 2017 року: "Поділяйте спільну мету: повернути надію пацієнтам на списки очікування по всій Європі" ().

Європейський день мов

Європейський день мов () започаткований у 2001 році Радою Європи. Він щорічно відзначається 26 вересня.

Європейський день боротьби за скасування смертної кари
Європейський день боротьби за скасування смертної кари () встановлений 26 вересня 2007 року. Він відзначається щорічно 10 жовтня. 
Встановлюючи цей день, Євросоюз підкреслював тверду позицію щодо неприпустимості смертної кари за будь-яких обставин. Країни, які ще використовували смертну кару також закликались до скасування будь-які існуючих страт та запровадження мораторію на смертну кару, як перший крок до її скасування.
Європейською конвенцією з прав людини Рада Європи створила зону без смертної кари, яка охоплює 47 країн, в яких мешкає більше 820 мільйонів людей.
Ніяких страт не було в жодній державі-члені Ради Європи протягом більше 20 років.

Європейський день юстиції
Європейський день юстиції () був встановлений 05.06.2003 та відзначається щорічно 25 жовтня.

Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства
Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства () був встановлений у 2015 році та відзначається щорічно 18 листопада.
Його завдання полягають у:
 підвищення обізнаності громадськості про сексуальну експлуатацію та сексуальне насильство над дітьми та необхідність запобігання таким діям;
 розгортанні відкритої дискусії щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, а також запобігання та усунення стигматизації жертв;
 сприяння ратифікація та здійснення Конвенції Лансароте (Lanzarote Convention), що зобов'язує Сторони криміналізувати всі форми сексуального насильства над дітьми та закріплює шляхи боротьби з нею.

Тема 2017 року
Новітні технології, такі як Інтернет та соціальні мережі, ставлять нові проблеми до захисту дітей. З цієї причини Рада Європи запропонувала, щоб в 2017 році Європейський день мав зосередитись на темі "Захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій ()".

Джерела
 Council of Europe: Theme files

Див. також 
 Культурна спадщина
 Персональні дані
 Смертна кара
 Міжнародні дні ООН

Примітки 

Свята
Міжнародні дні
Європейський Союз